Petropavlovskoye kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Sabirabad (distriktshuvudort),

Ryssland 

 Severouralsk, ort, Sverdlovsk oblast, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Rysslandförgreningar